PCS pode se referir a:

 PCS - primeiro.. sobradinho

Desambiguação